

Mitologia 
 Popol Vuh – "Libro della comunità"è una raccolta di miti e leggende dei vari gruppi etnici che abitarono la terra Quiché (K'iche'), uno dei regni maya in Guatemala

Musica 
 Popol Vuh – furono un gruppo tedesco che univa Kosmische Musik, proto-New Age, e Krautrock, fondato nel 1970